Герб Красноборска Архангельской области Российской Федерации.

В 1780 году Красноборск стал уездным городом Красноборского уезда Вологодского наместничества, c 1796 года — заштатным городом, Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. С 2006 года село Красноборск является административным центром Алексеевского сельского поселения.

Описание и история герба 
Герб Красноборска был Высочайше утверждён 2 октября 1780 года императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Вологодского наместничества (ПСЗ, 1780, Закон № 15069).

Описание герба Красноборска гласило:

"Двѣ краснаго цвѣта сосны, въ серебряномъ полѣ. В верхней части щита — Герб Вологды: «В красномъ полѣ щита видна выходящая из облака рука, держащая золотую державу с серебрянымъ мечемъ».

В мае 2011 года решением Собрания депутатов муниципального образования «Красноборский район» был утверждён герб Красноборского района, созданный на основе исторического герба Красноборска 1780 года. Герб района имеет следующее описание: «В рассечённом червлёном и серебряном поле на узкой оконечности — две сосны, всё переменных цветов».

См. также 
 Герб Красноборского района
 Гербы населённых пунктов Архангельской области

Примечания

Источники 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, внесённые в Полное собрание законов с 1649 по 1900 г. — , 1990.
 Соболева Н. А. и др.  Гербы городов России. Альбом-справочник — М.: Профиздат — «Отечество», 1998. С.190. ил.
 Сперансов Н. Н. Земельные гербы России XII—XIX вв. — , «Советская Россия», 1974.
 Борисов И. В. Геральдика России / И. В. Борисов, Е. Н. Козина. — М., 2005. С. 119—128: ил. ISBN 5-17-030039-5, ISBN 5-271-11355-8
 Герб Красноборска

Красноборск
Красноборск
Гербы с изображением руки, держащей меч
Гербы с изображением сосны